Лина Бо Барди (в девичестве Акиллина Бо; 5 декабря 1914 — 20 марта 1992) — бразильская архитектор-модернист. Родилась в Италии. Посвятила свою жизнь продвижению социального и культурного потенциала архитектуры и дизайна. Она также известна как дизайнер мебели и ювелирных украшений.

Биография 
Родилась в Риме в 1914 году. В 1930-х годах училась на факультете архитектуры Римском университете, затем переехала в Милан работать в студии знаменитого итальянского архитектора Джо Понти. Во время второй мировой войны вступила в итальянскую компартию и участвовала в итальянском Движении сопротивления.

В 1946 году Лина вернулась в Рим и вышла замуж за критика и журналиста Петро Марию Барди и в этом же году они уехали в Южную Америку.

Известные проекты 

 Художественный музей Сан-Паулу (1968)
 SESC Pompeia — дизайн развлекательного центра (1986)
 Стеклянный дом (1951) — первый проект, построенного по принципу открытости внешнему миру, окружение проникает в него становясь его частью.
 Bowl Chair — кресло-полусфера.
 Teatro Oficina (1991)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте института Лины Бо и Петро М. Барди
 Человек недели: Лина Бо Барди
 Великий архитектор Лина Бо Барди

Архитекторы XX века
Архитекторы Бразилии
Члены Итальянской коммунистической партии
Женщины-архитекторы